Jindřich IV. Brabantský (1251/1252 Lovaň – po 29. dubnu 1272, Dijon) byl brabantský vévoda a prvorozený syn Jindřicha III. a Adély, dcery Huga Burgundského.

Život 
Roku 1257 bylo malému Jindřichovi sjednáno zasnoubení s Markétou, zřejmě tříletou dcerou francouzského krále Ludvíka IX. Otec Jindřichovi zemřel již roku 1261 a desetiletý dědic se ujal opuštěného vévodství. Neduživý Jindřich byl sice vévodou v letech 1261-1267, avšak vládu pro svou slabomyslnost nikdy skutečně nedržel, byl zastoupen matkou Adélou jako regentkou. 24. května 1267 v Cambrai abdikoval ve prospěch svého mladšího zdravého bratra Jana a s podporou svého děda se odebral do klášterního ústraní v Dijonu, kde zemřel po roce 1272. Jan převzal po starším bratrovi nejen vévodství, ale i snoubenku.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Genealogie
 

Reginarovci
Brabantští vévodové
Narození v Lovani
Úmrtí v Dijonu
Narození v roce 1251
Muži